Примера Дивисьон 1944 () — 14-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.wildstat.ru

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины 1944 на rsssf.com

1944
Аргентина
1944 год в Аргентине